James Tomkins (roeier) (1965) Australisch roeier
 James Tomkins (voetballer) (1989) Engels voetballer